І́ндії — термін, що вживався в минулому стосовно території Індійського субконтиненту, островів Карибського моря та деяких пов'язаних країн і територій:

 Індії () — історична назва Південної Азії.
 Вест-Індії () — історична назва островів між Карибським морем і північною частиною Атлантичного океану.
 Ост-Індії () — історична назва Південної чи Південно-Східної Азії.

Див. також 
 Індія (значення)